Borden je priimek več znanih oseb:

 Amanda Borden (*1977), ameriška telovadka
 Frederick William Borden (1847–1917), kanadski politik
 Gail Borden (1801—1874), ameriški izumitelj
 Mary Borden (1868—1968 ), angleško-ameriška pisateljica
 Olive Borden (1906—1947), ameriška igralka
 Robert Laird Borden (1854—1937), kanadski politik